Mande oder Mandé steht für:

 Mandé (Koulikoro), Stadt in der Region Koulikoro, Mali 
 Mande (Region), historische Region in Mali und Guinea 
 Mande-Charta, malinesische mündliche Überlieferung, siehe Manden-Charta
 Mande-Sprachen, Zweig der Niger-Kongo-Sprachen
 Mandé (Völker), westafrikanische Völker, die Mande-Sprachen sprechen 

Mande oder Mandé ist der Familienname folgender Personen:

 Abdallah Kibet Mande (* 1995), ugandischer Leichtathlet
 Sayouba Mandé (* 1993), ivorischer Fußballtorhüter